Ole Jacobsen ken henvise til flere:

 Ole Jacobsen (komponist) - en dansk komponist
 Ole Jacobsen (radiovært) - en dansk radio- og tv-vært